Weidenbaum steht für:
 Der Weidenbaum, Erzählung des russischen Schriftstellers Anton Tschechow (1883)

Personen:
 Inge von Weidenbaum (* 1934), deutsche Lektorin, Germanistin und Übersetzerin
 Murray Weidenbaum (1927–2014), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer; Vorsitzender des Council of Economic Advisers

Siehe auch:
 Weidenbaumtaler (Geldstück)
 Weiden (Begriffsklärung)
 Göksöğüt (deutsch „Heller Weidenbaum“, türkisches Dorf)
 Vrbova (abgeleitet von Vrba „Weidenbaum“, kroatisches Dorf)